RP (oder R. P.) steht als Abkürzung für:
 RP, Philippinen nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Philippinen
 Randomized Polynomial time, Klasse von Entscheidungsproblemen in der theoretischen Informatik; siehe RP (Komplexitätsklasse)
 Rapid Prototyping, Verfahren zur schnellen Herstellung von Musterbauteilen
 Received Pronunciation, die gebildete Aussprache des Englischen in England und Wales
 Rechnungsprüfung, z. B. auch RPA für Rechnungsprüfungsamt
 Republic of the Philippines, englisch für „Republik der Philippinen“, Kfz-Nationalitätskennzeichen
 RP, Rheinland-Pfalz, deutsches Bundesland
 Regierungspräsidium
 Regierungspräsident (Deutschland)
 Reisepass
 Responsible Person (englisch für „verantwortliche Person“) einer Internet-Domain; siehe RP Resource Record
 Retinitis pigmentosa, Augenkrankheit
 Reversed Phase (Umkehrphase), ein Mechanismus in der Chromatographie
 Rheinische Post, Tageszeitung 
 Role Playing, siehe Rollenspiel (Spiel)
 Rückprojektion (engl. rear projection), Bildprojektion von der Rückseite einer transluzenten Scheibe aus
 RP, Rzeczpospolita Polska, polnisch für „Republik Polen“ (offizielle Abkürzung)

politische Parteien:
 Refah Partisi (türkisch für „Wohlfahrtspartei“), ehemalige türkische Partei
 Reformu partija, lettische Partei
 Republikanische Partei (Namibia)
 Res Publica (Partei), ehemalige estnische Partei
 Ruch Palikota, polnische Partei

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rhein-Pfalz-Kreis
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Przemyśl

Rp steht für:
 Indonesische Rupiah, indonesische Währung
 Bezeichnung für ein Whitworth-Rohrinnengewinde

Rp. steht für:
 Rappen, Teilwert des Schweizer Franken CHF
 Rezept (Medizin) des Arztes an den Apotheker (lateinische Abkürzung für recipe „nimm“)
 Rezeptpflichtiges Medikament; siehe Rote Liste (Arzneimittel)

R. P. steht für:
 réponse payée – Antwort bezahlt (im internationalen Postverkehr)
 réponse payée d. – dringende Antwort bezahlt
 Reverendus Pater (lateinisch) bzw. révérend père (französisch) – ehrwürdiger Vater (als Anrede an Geistliche)

Rp steht für:
Polaren Radius bei Planeten

rp steht für
 richtig positiv, das Ergebnis eines statistischen Tests

RP